Nowostaw (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Nowostaw (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Nowostaw (Riwne)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Schumsk, siehe Nowostaw (Schumsk)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Nowostaw (Horochiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Nowostaw (Luzk)